VM i ishockey 1975 var det 42. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 53. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i München og Düsseldorf, Vesttyskland i perioden 3. – 19. april 1975 
B-VM i Sapporo, Japan i perioden 14. – 23. marts 1975 
C-VM i Sofia, Bulgarien i perioden 1. – 10. marts 1975 

Der var tilmeldt 22 hold til mesterskabet, men Kina meldte afbud, så 21 hold deltog. I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste syv hold spillede C-VM.

A-VM blev præget af mange forudsigelige resultater og kedelige kampe, og placeringerne 1-5 blev besat af nøjagtig de samme hold som året før. Eneste spændingsmoment var kampen om bronzemedaljerne mellem Sverige og Finland, der blev afgjort på målforskel efter at hvert af de to hold havde vundet én af de to indbyrdes kampe med ét mål.

Sovjetunionen gik ubesejret gennem A-VM og genvandt suverænt verdensmesterskabet. Mesterskabet var det sovjetiske holds 14. titel (og dermed også det 17. europamesterskab). Tjekkoslovakiet og Sverige vandt henholdsvis sølv og bronze (nøjagtig som året før).

Efter VM besluttede IIHF af omorganisere VM i fremtiden. A-gruppen blev udvidet fra seks til otte hold, og fremover fik professionelle spillere adgang til at deltage. Canda havde boykottet VM siden 1970 netop på grund af amatørproblematikken, men beslutningen om at tillade professionelle spillere, fik Canada til at meddele at man vendte tilbage til VM-turneringerne fra VM 1977.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM 1975
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 10
| 0
| 0
| 90-23
| 20
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 8
| 0
| 2
| 55-19
| 16
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 10
| 5
| 0
| 5
| 51-34
| 10
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 10
| 5 
| 0
| 5
| 36-34
| 10
|-
| 5.
| align="left"| Polen
| 10
| 2
| 0
| 8
| 18-78
| 4
|-
| 6.
| align="left"| USA
| 10
| 0
| 0
| 10
| 22-84
| 0
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Der var ingen nedrykning fra A-VM på grund af udvidelsen fra seks til otte hold. DDR og Vesttyskland rykkede op fra B-gruppen.

EM 

Slutstillingen i EM blev udregnet efter resultaterne i de indbyrdes kampe mellem de europæiske hold.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|EM 1975
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 8
| 8
| 0
| 0
| 67-17
| 16
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 8
| 6
| 0
| 2
| 39-16
| 12
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Sverige
| 8
| 3
| 0
| 5
| 32-31
| 6
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 8
| 3 
| 0
| 5
| 20-29
| 6
|-
| 5.
| align="left"| Polen
| 8
| 0
| 0
| 8
| 8-73
| 0
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Sapporo i Japan. Det var den første ishockey-VM-turnering i Asien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1975
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| DDR
| 7
| 6
| 0
| 1
| 41-18
| 12
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 6
| 0
| 1
| 34-17
| 12
|-
| 3.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 4
| 0
| 3
| 31-33
| 8
|-
| 4.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 3 
| 1
| 3
| 30-23
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 2
| 2
| 3
| 26-26
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Japan
| 7
| 2
| 2
| 3
| 21-23
| 6
|-
| 7.
| align="left"| Italien
| 7
| 2
| 0
| 5
| 22-40
| 4
|-
| 8.
| align="left"| Holland
| 7
| 0
| 1
| 6
| 11-36
| 1
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Som de to bedste hold ved B-VM kvalificerede DDR og Vesttyskland sig til A-VM 1976. Der var ingen nedrykning fra A-VM.

De to oprykkere blev i B-gruppen erstattet af de to oprykkere fra C-VM, Norge og Bulgarien. Der var heller ingen nedrykning fra B-VM.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Sofia i Bulgarien. Kina meldte afbud, så turneringen fik kun deltagelse af syv hold.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1975
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Norge
| 6
| 4
| 2
| 0
| 44-8
| 10
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"| Bulgarien
| 6
| 4
| 1
| 1
| 40-17
| 9
|-
| 3.
| align="left"| Østrig
| 6
| 3
| 1
| 2
| 32-16
| 7
|-
| 4.
| align="left"| Ungarn
| 6
| 3
| 1
| 2
| 44-21
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Frankrig
| 6
| 2
| 2
| 2
| 32-22
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Danmark
| 6
| 1
| 1
| 4
| 31-33
| 3
|-
| 7.
| align="left"| Belgien
| 6
| 0
| 0
| 6
| 5-111
| 0
|-
| -
| align="left"| Kina
| colspan="6"|Meldte afbud.
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

De to bedste hold, Norge og Bulgarien rykkede op i B-gruppen til VM 1976. Ingen hold rykkede ned fra B-VM.

1975
Ishockey i 1975